

Patronyme 
Macpherson  est un nom de famille écossais provenant du gaélique Mac a' Phearsain signifiant littéralement « fils du prêtre ».
 Crawford Brough Macpherson (1911-1987), professeur de science politique canadien.
 Dick MacPherson (1930-2017), entraîneur de football américain.
 ,
 Dugald Macpherson (1959-), mathématicien britannique.
 Duncan MacPherson (1966-1989), joueur de hockey sur glace canadien.
 Earle S. MacPherson (1891-1960), ingénieur mécanicien américain.
 Elle Macpherson (1963-), mannequin et actrice australienne.
 Fannie Fetherstonhaugh Macpherson (1863-1924), nom de jeune fille de Lady Holroyd, peintre anglo-australienne.
 Fraser MacPherson  (1928-1993), musicien canadien.
 George MacPherson (1903-1981), joueur de rugby à XV écossais.
 James Macpherson (1736-1796), poète écossais, connu comme le « traducteur » du cycle de poèmes d'Ossian.
 John Alexander MacPherson (1833-1894), homme politique australien.
 Michelle MacPherson (née en 1966), nageuse canadienne.

Autres 

Suspension de véhicule MacPherson

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais